Dina Korzun (Smolensk, ) est une actrice russe.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 2000 : Transit Palace
 2005 : Forty Shades of Blue
 2009 : L'Affaire Farewell
 2009 : Âmes en stock

Télévision 
 2013 : 100 Women
 2013 : Peaky Blinders

Récompenses et distinctions 
En 2010, pour  la 25e cérémonie des Independent Spirit Awards, Dina Korzun a été nominée dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle de Nina dans Âmes en stock (Cold Souls).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Naissance en avril 1971
Actrice russe
Naissance à Smolensk
Lauréat d'un prix Nika
100 femmes de la BBC